Stadsbranden 1888 kan syfta på två bränder som inträffade i Sverige den 25 juni 1888.

Sundsvallsbranden – den största branden i Sveriges historia
Stadsbranden i Umeå – ödelade nästan hela den lilla trästaden Umeå